Heiligenkreuz ("Santa Croce" in tedesco) è il nome di diverse località.

Geografia

Austria 
 Heiligenkreuz – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Abbazia di Heiligenkreuz – abbazia sita a Heiligenkreuz
 Heiligenkreuz o Heiligenkreuz-Gutenbrunn – frazione della città di Herzogenburg nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Heiligenkreuz am Waasen – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Heiligenkreuz im Lafnitztal – comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Germania 
 Heiligenkreuz – ex comune ora frazione della città di Feuchtwangen nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Heiligenkreuz – ex comune ora frazione della città di Naumburg (Saale) nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)
 Heiligenkreuz – ex comune ora frazione del comune di Titting nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Heiligenkreuz – antico nome tedesco di Chodský Újezd, comune nel distretto di Tachov (Plzeň)
 Heiligenkreuz – antico nome tedesco di Svatý Kříž, frazione della città di Cheb nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)
 Heiligenkreuz – antico nome tedesco di Svatý Kříž, frazione della città di Havlíčkův Brod nel distretto di Havlíčkův Brod (Vysočina)
 Heiligenkreuz – antico nome tedesco di Újezd Svatého Kříže, frazione della città di Bělá nad Radbuzou nel distretto di Domažlice (Plzeň)

Slovacchia 
 Heiligenkreuz an der Gran – antico nome tedesco di Žiar nad Hronom, città nel distretto di Žiar nad Hronom (Banská Bystrica)